Сегунда Лига 1998/1999 годов () — 9-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 1998/99 на rsssf.com

1998/1999
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1998 году
Спорт в Португалии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999